Adolf Wolfert (1901-1946) – funzionario nazista tedesco
 Friedrich Hermann Wölfert (1850-1897) – editore e pioniere dell'aviazione tedesco
 Ira Wolfert (1908-1997) – giornalista e scrittore statunitense
 Sascha Wolfert (1990) – calciatore tedesco